Jean Vincent peut désigner :
 Jean Vincent (1930-2013), un joueur de football français, attaquant ailier gauche ;
 Jean Vincent (1851-1932), un météorologue belge, premier directeur de l'institut royal météorologique de Belgique ;
 Jean Vincent (1906-1989), une personnalité politique suisse du canton de Genève ;
 Jean Vincent (1883-1958), un général français, qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, commanda les groupes Vény.